Džaperovac je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Vojnić, Karlovačka županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 11 stanovnika, starije životne dobi (iznad 50 godina) te 8 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Karlovačkoj županiji